

Ройте —  громада округу Брегенц в землі Форарльберг

Ройте — громада в землі Баден-Вюртемберг

Ройте — громада в кантоні Аппенцелль-Ауссерроден